Albatroz ou 'Diomedeidae — família de aves conhecida como albatrozes
 Classe Albatroz — classe de navios-lancha da Marinha Portuguesa
 Albatroz (Imbé) — praia gaúcha do município de Imbé
 Albatros — grupo musical italiano
 Albatroz (filme) — filme brasileiro de 2019
 Ilha Albatroz (Geórgia do Sul)
 Albatros Airways — antiga companhia aérea low-cost'' da Albânia
 Albatross — canção de Fleetwood Mac
 An Albatross — banda de metal progressivo
 Albatros-Flugzeugwerke — antiga fabricante aerunáutica

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de música